Smokin' – album di Curtis Fuller del 1972
Smokin' – album degli Humble Pie del 1971